Die for the Government — дебютный альбом американской панк-группы Anti-Flag, выпущенный в 1996 году. После этого альбома, басист Энди Flag Райт играл с Anti-Flag на их EP North America Sucks, но вскоре ушёл, поскольку они не смогли ужиться в группе. На буклете компакт-диска прощание с Энди Райтом.

На передней стороне компакт-диска написано Die for the Government, но на боковых сторонах — Die for Your Government. Кроме того, заглавный трек на самом деле называется «You've Got to Die for the Government» (Ты должен умереть за правительство).

Список композиций

Участники записи 
 Джастин Сэйн (Justin Sane) — вокал, гитара
 Энди Райт (Andy «Flag», Andy Wright) — бас-гитара, вокал
 Пэт Тетик (Pat Thetic) — ударные
 Энди Райт микшировал треки 4, 6, 7 ,8, 12, 13, 16, и 17.
 Andy "Reagan" Wheeler, Ricky "Reagan" Wright, Anne Flag, Mike Poisel, Mike Armstrong, Dan D. Lion, Jason DeCosta, и группа Disco Crisis принимали участие в записи бэк-вокала.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Anti-Flag  на сайте MySpace
 Лейбл A-F Records 
 Тексты песен 
 Русский фан-сайт
 Anti-Flag на allmusic.com 

Альбомы Anti-Flag
Альбомы панк-рока
Альбомы 1996 года
Дебютные альбомы 1996 года